Kazuki Sato kan henvise til:

 Kazuki Sato (fodboldspiller, født 1974) - japansk fodboldspiller født i 1974
 Kazuki Sato (fodboldspiller, født 1993) - japansk fodboldspiller født i 1993